Christian Ulrich I. (9. dubna 1652 Olešnice, Olešnické knížectví – 5. dubna 1704 Olešnice) byl šlechtic, který v letech 1669 až 1697 panoval v Bernštatském knížectví a od roku 1697 do své smrti Olešnickému knížectví.

Původ 
Christian Ulrich byl třetím synem knížete Silvia I. Nimroda z jeho manželství s Alžbětou Marií Minsterberskou, dcerou Karla Fridricha Minsterberského a jeho ženy Anny Sofie.

Vláda 
Když jeho nejstarší bratr Karl Ferdinand v roce 1669 zemřel, zdědil Christian Ulrich Bernštatské knížectví.

Když jeho druhý bratr Silvius II. Friedrich zemřel v roce 1697, zdědil po něm Olešnické knížectví. Bernštatské knížectví pak předal svému synovci Karlovi.

Na olešnickém hradě nechal v roce 1698 postavit knížecí kryptu a založil tamní sbírku knih. V roce 1685 zakoupil město Neudorf (dnešní Szczodre) od Balthasara Wilhelma von Prittwitze a nechal se zde postavit (1685–1692) barokní hrad, který pojmenoval Sibyllenort, po své druhé ženě Marii Sibyle.

Zemřel v 51 letech a byl pohřben v kryptě na olešnickém hradě.

Reference 

Württemberkové
Češi 17. století
Narození v roce 1652
Narození 9. dubna
Narození v Olešnici (Polsko)
Úmrtí v roce 1704
Úmrtí 5. dubna
Úmrtí v Olešnici (Polsko)
Muži